Albert Poels, een Antwerpse beeldhouwer
Bert Poels, Nederlands verzetsstrijder
Henricus Andreas Poels, een Nederlands priester en theoloog
zie ook: Poels-Roncalli, een school die naar hem vernoemd is
Jack Poels, de zanger van de band Rowwen Hèze
Jan Poels, een Nederlands veearts en hoogleraar
Marijn Poels, een Nederlands filmmaker
Twan Poels, een Nederlands wielrenner
Wout Poels, een Nederlands wielrenner